Алпай Йозалан е турски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 87 мача за националния отбор на Турция.

Външни препратки 
 National Football Teams

Турски футболисти
Футболисти на Фенербахче
Футболисти на ФК Кьолн
Футболисти на Астън Вила